Edgehill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgehill (Delaware) im Kent County
 Edgehill (Georgia) im Glascock County
 Edgehill (Missouri) im Reynolds County
 Edgehill (Gloucester County, Virginia)
 Edgehill (King George County, Virginia)

Siehe auch:
 Edge Hill